Die Ewige Tabelle der 2. Handball-Bundesliga ist eine statistische Auflistung aller Meisterschaftsspiele der 2. Handball-Bundesliga seit ihrer Gründung 1981. Der Berechnung wird die 2-Punkte-Regel zugrunde gelegt (zwei Punkte pro Sieg, ein Punkt pro Unentschieden).

Vereine mit goldenem Hintergrund spielen in der Saison 2018/19 in der 2. Bundesliga.Stand: 24. Juli 2017

Siehe auch 
 Ewige Tabelle der deutschen Handball-Bundesliga

Weblinks 
 Statistik für die Ewige Tabelle bei Bundesliga Info

Tabelle
Bundesliga